Robert W. Floyd
 Robert Floyd (aktor)